California Highway Patrol
 CHIP, acronyme de « chimiohyperthermie intrapéritonéale »
 Chip, magazine allemand sur l'informatique
 Ch!pz, groupe néerlandais de bubblegum dance
 ChIP-on-Chip, acronyme de Chromatin ImmunoPrecipitation on Chip, technique utilisée en biologie moléculaire et cellulaire.
 CHIP, Clonal hematopoiesis of indeterminate potential

Articles connexes 
 Chips (homonymie)